Arguel ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Arguel (Doubs)
 Arguel (Somme)

Siehe auch:
 Argel